Hallows ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Hallows (fl. 1899–1901), englischer Fußballspieler
 Charlie Hallows (1895–1972), englischer Cricketspieler
 Jack Hallows (1907–1963), englischer Fußballspieler
 James Hallows (1873–1910), englischer Cricketspieler
 Norman Hallows (1886–1968), britischer Leichtathlet
 Paul Hallows (* 1950), englischer Fußballspieler